Goranec (Zagreb)
 Goranec (Klenovnik)